Бетмен је измишљени суперхерој.

Бетмен може да се односи и на:
 Бетмен (стрип)
 Бетмен (филм из 1966)
 Бетмен (филм из 1989)
 Бетмен (филм из 2022)
 Повратак Бетмена
 Бетмен заувек
 Бетмен почиње
 Бетмен против Супермена: Зора праведника
 Бетмен (ТВ серија)
 Бетмен: Анимирана серија
 Бетмен и Робин (филм)